В парному розряді жіночого тенісного турніру Toyota Princess Cup 2002, що проходив у рамках Туру WTA 2002, Світлана Кузнецова і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Петра Мандула і Патріція Вартуш 6–2, 6–4.

Сіяні пари 

 Кара Блек /  Олена Лиховцева (півфінал)
 Кім Клейстерс /  Єлена Докич (1-ше коло)

 Кончіта Мартінес /  Ніколь Пратт (1-ше коло)
 Джанет Лі /  Вінне Пракуся (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Toyota Princess Cup